Serranillos del Valle är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Serranillos del Valle ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Serranillos del Valle är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Serranillos del Valle. Runt Serranillos del Valle är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Móstoles,  km norr om Serranillos del Valle. Trakten runt Serranillos del Valle består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid